Siorarliit bezeichnet:
 Siorarliit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Siorarliit (Inselgruppe, Alanngorsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Siorarliit (Inselgruppe, Amorsinnguaq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Siorarliit (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland